Geier kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Geier,

Österrike 

 Geier (bergstopp), Tyrolen, Politischer Bezirk Innsbruck Land, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Österrikeförgreningar